Адо — прізвище.

Відомі носії 
 Адо (? — 1755) — 2-й оба Лагосу.
 Адо Анатолій Васильович (1928–1995) — російський історик, доктор історичних наук, професор Московського університету.
 Адо Андрій Дмитрович (1909–1997) — російський патофізіолог, академік АМН, випускник Казанського університету (1931).
 Адо Ігор Дмитрович (1911, Казань) — російський математик, доктор фізико-математичних наук, випускник Казанського університету (1931).
 Адо Улуро (1938) — юкагирський письменник, фольклорист, мовознавець, перекладач віршів українських поетів.
 Адо Юрій Михайлович — російський фізик, доктор фізико-математичних наук, професор.

Адо — містечко у Юйшу-Тибетській автономній префектурі, Цинхай

Див. також 
 Адо-Екіті

Література 

 Що в імені тобі моїм? Група «Адо»